Десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» — серия советских высокоскоростных десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП). Это самые большие корабли на воздушной подушке в мире.

Основное назначение 
Корабли предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Кроме того, они могут осуществлять транспортировку мин и постановку минных заграждений.

Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП «Зубр» доступно для высадки десантов до 70 % общей длины береговой линии морей и океанов мира.

История проекта 
К концу 1970-х годов советские конструкторы обладали достаточно богатым опытом постройки кораблей на воздушной подушке. К 1970 году были запущены в серию корабли проектов «Скат», «Кальмар» и проект 12321 «Джейран».

Для развития концепции военных судов на воздушной подушке в 1978 году командование ВМФ дало задание «ЦМКБ Алмаз» на создание более мощного десантного корабля. Конструкторское бюро приступило к началу работ, назвав проект 12322 под шифром «Зубр». В план входило увеличение скорости хода, десантной нагрузки и артиллерийского и радиоэлектронного вооружения. Проект, ставший развитием «Джейранов», возглавили главные конструкторы Л. В. Озимов, Ю. М. Мохов и Ю. П. Семёнов, под наблюдением капитана 2 ранга В. А. Литвиненко (позднее капитана 2 ранга Ю. Н. Богомолова) от ВМФ. Оригинальная компоновка корабля являлась заслугой заместителя главного конструктора Г. Д. Коронатова, разработавшего эскизный проект.

Головной МДКВП под номером МДК-95 являлся опытным и построен в 1986 году и, после продолжительных испытаний, вошёл в боевой состав ВМФ в 1988 году. По результатам этих испытаний остальные корабли серии получили некоторые изменения в конструкции.

Конструкция 

Привод нагнетателей воздушной подушки и воздушных винтов на корабле осуществляется от установки М35 суммарной мощностью 50 000 л. с. производства Государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения „Зоря“ — „Машпроект“». Образованию воздушной подушки служат 4 нагнетательных агрегата НО-10 с осевым рабочим колесом диаметром 2,5 м. Создание тяги для движения судна осуществляется тремя 4-лопастными реверсивными винтами с принудительным управлением шага. Винты диаметром 5,5 м установлены в кольцевых насадках из полимерных композиционных материалов производства КТБ «Судокомпозит». На кораблях проекта 12322 имеются две электростанции, состоящие из двух газотурбогенераторов мощностью по 100 кВт каждая и главных распредщитов. Управление движением корабля и его техническими средствами происходит централизованно, дистанционно и с использованием элементов автоматизации. Оно осуществляется из главного командного пункта, центрального поста управления и выносных пультов.

Корпуса малых десантных кораблей выполнены цельносварными из высокопрочного коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава. Основная силовая несущая часть корпуса корабля, обеспечивающая прочность и непотопляемость судна, представляет собой понтон прямоугольной формы. Находящаяся на понтоне надстройка разделена двумя продольными переборками на 3 функциональных отсека. В средней части размещён отсек техники десанта с танковыми дорожками и аппарелями. В бортовых отсеках размещены главные и вспомогательные энергоустановки, помещения личного состава десантируемых групп, жилые помещения, системы обеспечения жизнедеятельности и защиты от ОМП (оружия массового поражения). Гибкое ограждение воздушной подушки предназначается для удержания воздушной подушки под корпусом корабля и для обеспечения требуемой высоты подъёма судна над опорной поверхностью (клиренс). Ограждение выполнено двухъярусным: с гибким ресивером и навесными элементами — с крестообразным секционированием воздушной подушки продольным и поперечным килями. Для поддержания комфортных условий на боевых постах, в помещениях десанта и жилых помещениях экипажа предусмотрены системы вентиляции, кондиционирования, отопления, теплозвукоизолирующие покрытия, конструкции из вибродемпфирующего материала, а также созданы нормальные условия отдыха и питания экипажа.

Десантная вместимость 

Корабль способен перевозить:
 3 основных танка суммарной массой до 150 тонн;
 или 10 бронетранспортёров, суммарной массой до 131 тонны и 140 человек десанта;
 или 8 боевых машин пехоты, суммарной массой до 115 тонн;
 или 8 плавающих танков.

Для десанта предусмотрены 4 помещения на 140 мест. Вместо боевой техники помещение может быть оборудовано для размещения дополнительно ещё 366 человек (всего около 500 человек).

Загрузка и высадка десанта производится через аппарель, расположенную на носу.

Строительство кораблей 
Строительство первых четырёх ДКВП началось в 1983 году на судостроительных заводах Приморском судостроительном заводе и Судостроительном заводе «Море». Головной МДКВП пр.12322 под номером МДК-95 фактически являлся опытным, построен в 1986 году и после продолжительных испытаний вошёл в боевой состав ВМФ в 1988 году.
По результатам испытаний в конструкцию серийных кораблей внесены изменения, в том числе в состав радиоэлектронного вооружения.

К началу 1990-х годов в составе ВМФ СССР числились 8 МДКВП. После распада СССР и раздела Черноморского флота Россия забрала 5, Украине переданы 3 строевых корабля «Краматорск», «Горловка», «Артёмовск» и 2 недостроенных на верфях в Феодосии. Один из них («Донецк») в июне 1993 года достроен и введён в состав ВМС Украины. Впоследствии 3 из них списаны.

25 ноября 2014 года министр промышленной политики Республики Крым Андрей Скрынник сообщил о том, что на базе судостроительного завода «Море» в Феодосии планируется возобновить строительство десантных кораблей на воздушной подушке проекта «Зубр».

15 июня 2017 года было объявлено, что в 2018 году планируется возродить производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 типа «Зубр». По словам представителей заводов «Море» и «Алмаз», начало строительства кораблей возможно не ранее 2019—2021 годов.

Экспорт 
 По контракту с Грецией в период с 2000 по 2004 годы, проданы 4 корабля, которые вошли в состав ВМС Греции.
 Согласно заявлению представителя предприятия «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» Украина приступила к выполнению контракта с КНР на поставку 4 кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». По его словам, 2 корабля будут построены на Украине, а ещё 2 — в Китае с участием украинских специалистов. По сообщениям центра исследования армии, конверсии и разоружения в 2009 году украинские компании заключили контракт на поставку партии малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр» Китаю на сумму 315 млн долларов США. В сентябре 2012 года представители завода ФСК «Море» и ГК «Укрспецэкспорт» объявили о начале швартовых испытаний первого изготовленного по контракту корабля. 12 апреля 2013 года, согласно контракту, Китаю передан первый малый десантный корабль.

На вооружении:
  — 4 единицы
  — 1 + 3 (проект 958 «Бизон») единицы
  — 2 единицы

Состав серии

См. также 
 Десантные катера на воздушной подушке типа LCAC
 Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061
 Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12321 «Джейран»

Примечания

Ссылки 
 ЦКБ Алмаз, официальный сайт производителя
 «Зубр» — бесспорное превосходство, малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322, Владимир Щербаков, журнал «Обозрение армии и флота» № 5 за 2009 год

Малые десантные корабли на воздушной подушке
Типы кораблей в составе ВМФ России